Ranuccio Farnese era il nome di alcuni membri della Famiglia Farnese:

 Ranuccio Farnese (?-1205), figlio di Prudenzio
 Ranuccio Farnese (?-1225), figlio di Pietro
 Ranuccio Farnese (?-1251), figlio di Nicola
 Ranuccio Farnese (?-1268), figlio di Ranuccio
 Ranuccio Farnese (XIII secolo–1288), nobile italiano, figlio di Pepo
 Ranuccio Farnese (?-1319), figlio di Pietro
 Ranuccio Farnese (1315-1380), figlio di Nicola
 Ranuccio Farnese (?-1418), figlio di Ranuccio
 Ranuccio Farnese il Vecchio (1390-1450), condottiero italiano
 Ranuccio Farnese (1456-1495), condottiero italiano, figlio di Gabriele Francesco
 Ranuccio Farnese (?-1512), figlio di Ranuccio
 Ranuccio Farnese (1509-1529), figlio di papa Paolo III, ecclesiastico e condottiero italiano
 Ranuccio Farnese (1530-1565), cardinale, soprannominato il Cardinalino di Sant'Angelo
 Ranuccio I Farnese (1569-1622) – quarto duca di Parma e Piacenza e quinto duca di Castro
 Ranuccio II Farnese (1630-1694) – sesto duca di Parma e Piacenza e settimo ed ultimo duca di Castro

pt:Ranuccio Farnese